Heslo Benetton má více významů:

 Benetton (firma) – italská oděvní společnost
 Benetton (rodina) – rodina zakladatelů značky
 Benetton F1 – automobilová stáj vozů Formule 1
 Benetton B200 – vůz Formule 1